Shanghai Shenxin Football Club (Chinês simplificado: 上海申鑫足球俱乐部) foi um clube de futebol de Xangai, na China.

Títulos
China League Two (Terceira Divisão): 1
 2005.

Elenco atual 
Atualizado em 14 de dezembro de 2019.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Ligações Externas 

 

Clubes de futebol da China
Clubes de futebol fundados em 2004
Clubes de futebol extintos em 2020